Айшвария Рай (, деванагари: ऐश्वर्या राय, телугу: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ) е индийска актриса и носителка на титлата „Мис Свят“ за 1994 година. Смятана е за една от най-красивите жени на света.

Биография 
Айшвария Рай е считана за едно от най-големите имена на Боливуд и за една от най-скъпо платените актриси. Играла е и в няколко американски продукции. Айшвария е родена в семейството на Кришнарадж Рай, инженер, и на Вринда Рай, писателка. Нейният брат Адитя Рай е продуцент.

Айшвария Рай е имала връзка с актьорите Салман Хан и Вивек Оберой. На 20 април 2007 се омъжва за актьора Абхишек Бачан. Ражда момиченце – Аарадия, на 16 ноември 2011 г.

Филмография

Външни препратки 
 

Индийски актьори и актриси